

Sigle ou code 

AKI peut faire référence à :
  ;
 Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving, une école d'art de Enschede aux Pays-Bas ;
 Aktualitätenkino (en français, cinéma de gare), les cinémas de gare en Allemagne et le genre de films qu'ils diffusaient ;
 , un indice d'octane.

Patronyme 

 Izumi Aki (née en 1960), actrice japonaise.

Toponyme 

 Aki, un cratère d'impact situé sur Mars ;
 Aki, une ancienne province du Japon ;
 Aki, une municipalité ayant le statut de ville dans la préfecture de Kōchi, au Japon.

Autres 
Aki peut aussi faire référence à :
 Aki, un prénom répandu au Japon, en Turquie, en Finlande et au Nigeria ;
 Aki, un personnage d’Ayashi no Ceres ;
 Aki, un album du saxophoniste Akosh Szelevényi ;
 Aki, un fruit tropical pouvant être responsable de la maladie des vomissements de la Jamaïque ;
 Aki, un bassiste japonais du groupe Sid ;
 Aki, une auteure de bande dessinée et illustratrice ;
 , une enseigne portugaise spécialisée dans le  bricolage ;
 Aki, un cuirassé de la marine impériale japonaise.

Voir aussi 
 Aki et morue salée, le plat national de la Jamaïque
 Aka-aki, un site de réseautage social
 Balle aki, une petite balle en tissu ou en cuir d’environ 5 cm de diamètre